Бутино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бутино — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Бутино — деревня в Спировском районе Тверской области.